Lilipanga ou l’Empire de Lilipanga est le nom d’une petite île fictive vue dans l’histoire Spirou chez les pygmées, écrite et dessinée par Franquin et publiée dans l’album 4 aventures de Spirou et Fantasio.

Géographie 
La très petite île se trouve en Afrique à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de l'embouchure du fleuve Congo.

Il existe trois autres « grandes » villes sur l’île : 
 Lili
 Panpan
 Gaga
Toutes sont en territoire lilipangu.

Politique 
Aussi exigu que soit son territoire, l’île est un empire dirigé par l’empereur Hubert . Il fut d’ailleurs assisté, durant la guerre des tribus, de deux ministres d’empire : Spirou et Fantasio.

Guerre des tribus 
Le pays abrite deux tribus pygmées, les Lilipengués, farouches chasseurs à peau noire, vivant dans la forêt, à l’Est du fleuve Panga, et les Lilipangus, éleveurs de bétail et cultivateurs à peau brune, vivant dans la plaine, à l'Ouest de ce même fleuve. Les Lilipangués détestent leurs voisins, bien qu'ils partagent leur langue et la majorité de leurs coutumes, à cause de la différence de peaux, mais sans pour autant déclencher une guerre.

Mais, depuis une date indéterminée (éventuellement aux alentours de l'année 1950), ces deux tribus se font la guerre. Le conflit est en fait entretenue par un marchand d’armes sans scrupules. Nommés ministres d’empire, les dénommés Spirou et Fantasio sont chargés par l’empereur de faire revenir la paix dans l’île, et y parviennent; en découvrant la raison de la guerre expliquée plus haut et en rétablissant l’harmonie ethnique, en effet les deux tribus étaient en désaccord aussi en raison de leurs différentes couleurs de peau due en fait au manque d’hygiène des lilipanguès qui rendait leur peau plus noire qu’elle ne le serait naturellement.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Spirou et Fantasio

Liens externes
 Quatre aventures de Spirou et Fantasio sur Le Monde selon Spirou et Fantasio

Univers de Spirou et Fantasio
Île de fiction
Pays de fiction en Afrique